Doboka, település Romániában, Kolozs megyében
 Doboka, település Romániában, Hunyad megyében
 Doboka, (horvátul Duboka), település Horvátországban, Pozsega-Szlavónia megyében
 Doboka keresztnév
 Doboka vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság keleti részében. 
 Doboka (ispán)
 Doboka-vár